Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA és una societat mercantil pública, depenent de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, creada el 8 de setembre de 1998 amb l'objectiu de l'organització, contractació i gestió de totes aquelles activitats que requerisquen la preparació, la construcció d'instal·lacions, l'execució i la posada en funcionament del projecte del circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana, així com l'organització i gestió de l'explotació de les activitats i serveis que cal desenvolupar en els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, i també la promoció de les activitats esportives que es corresponguen amb els objectius i fins que, en matèria esportiva, té la Generalitat Valenciana.

Vegeu també 
 Cas Valmor Sports

Referències 

Empreses públiques de la Generalitat Valenciana